San Grato ima više značenja:
 San Grato, Asti
 San Grato, Biella
 San Grato, Cuneo
 San Grato, Torino